Heiser ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heiser (* 1961), deutscher Autor, Unternehmer und Dozent
 Andreas Heiser (* 1971), deutscher evangelisch-freikirchlicher Theologe
 Charles Bixler Heiser (1920–2010), US-amerikanischer Botaniker
 Danah Heiser (* 1978), deutsche Musikerin, siehe Danah
 Fred Heiser (1938–2019), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Heiser (1883–1962), deutscher Wasserbauingenieur
 Irmlind Heiser (* 1940), deutsche Politikerin (CDU)
 Lothar Heiser (1934–2022), deutscher Ostkirchenkundler
 Renate Heiser-Fischer (* 1971), österreichische Politikerin (Team Stronach)
 Sebastian Heiser (* 1979), deutscher Journalist
 Victor Heiser (1873–1972), US-amerikanischer Arzt, Hygieniker und Schriftsteller

Sonstiges:
 Heiser Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Mount Heiser, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Heiserkeit

 Heyser
 Haiser
 Hayser